Pehrson ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Pehrson (1912–1982), schwedischer Industriedesigner
 Joseph Pehrson (1950–2020), US-amerikanischer Komponist und Pianist

Siehe auch:
 Person (Begriffsklärung)
 Personne
 Pearson

en:Pehrson